Příjmení Staš nosí více významných osobností:

 Břetislav Staš (* 1928) – český seismolog a geofyzik
 Ivo Staš (* 1965) – československý fotbalový obránce
 Simona Stašová (* 1955) – česká herečka